Giovanni Marchetti (1753-1829) – arcivescovo cattolico italiano 
Giovanni Marchetti (1790-1852) – poeta, politico e dantista italiano 
Giovanni Marchetti (1968) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio italiano